Fuencaliente (Ciudad Real), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
Fuencaliente de la Palma, een gemeente op het Spaanse eiland La Palma